Küstengebirge ist die Bezeichnung für verschiedene Gebirge der Welt
 Coast Mountains, Gebirgszug in Kanada, nördlich der Kaskadenkette
 Cordillera de la Costa, Gebirgszüge in Chile, entlang der chilenischen Pazifikküste
 Kalifornische Küstengebirge, Gebirgszüge entlang der kalifornischen Pazifikküste
 Katalanisches Küstengebirge, Mittelgebirgszug an der katalanischen Mittelmeerküste

Siehe auch